Sharsmith kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl William Sharsmith
 Helen Katherine Sharsmith

Robotskapade auktorsförkortningar